Бородина Лариса Михайловна (род.) — советская и российская актриса театра и кино.

Биография 
 1993 год — окончила ГИТИС (мастерская A. Васильева)

В 1987 году дебютировала в главной роли в фильме «Прощай, шпана замоскворецкая…», получив в 1988 году на кинофестивале в Барселоне приз за лучшую женскую роль.

Лариса Бородина убедительна в изображении скромной девушки, дочери инвалида войны и подруги соседского преступника. Её персонаж, отмеченный с самого начала безудержно трагической аурой, оказывается своего рода городской Джульеттой, чей Ромео, который из-за неё сталкивается с миром преступности, не следует за ней в её драматическом финале.

Фильмография 
 2006 Солдаты-6 эпизод
 2003 Кавалеры морской звезды эпизод
 2003 Даша Васильева. Любительница частного сыска Каролина
 1993 Я — Иван, ты — Абрам (Беларусь, Франция) эпизод
 1993 Дети чугунных богов Райка
 1992 Тьма
 1992 Трактористы II Марьяна Бажан
 1992 Сам я — вятский уроженец Рая
 1991 Лох — победитель воды Валентина
 1990 Час оборотня
 1989 Я в полном порядке
 1988 Щенок пьяная девушка в общежитии
 1988 Мерзавец Ирада
 1987 Прощай, шпана замоскворецкая… Милка

Театр 
Актриса театра «Школа драматического искусства».

Примечания

Ссылки 
 http://kino-cccp.net/publ/2-1-0-7385
 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/12692/Бородина
 http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=572852
 http://biographical-encyclopedia.info/Биографическая_энциклопедия/68984/Бородина_Лариса_Михайловна

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа